Барбалос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 37,56 км². Население — 85 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саламанки